Hodgson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian Houghton Hodgson
 Alfred T. Hodgson
 Chris Hodgson
 Thomas Vere Hodgson